A női síugrás a 2013-as északisí-világbajnokságon 2013. február 22-én volt.

A versenyt február 22-én 16:00-tól rendezték. A helyszín az olaszországi Val di Fiemme HS 106-os normál sánca volt. A jelentkezők alacsony száma miatt külön selejtezőt nem rendeztek.

Eredmények

Jegyzetek 

Síugrás
2013 a sportban